kakas, a házityúk hím egyedei
kakas, a kézi lőfegyverek egyik alkatrésze
kakas, a kínai asztrológia egyik jegye
kakas, a heraldikában használatos címerkép

 Kakas, családnév